EP, Ep ali ep je lahko:

 Ep, najobsežnejša pripovedna pesnitev
 En passant, šahovski manever
 Extended play, tip glasbenega albuma
 Evropski parlament
 El Paso, mesto v Teksasu, ZDA
 eritropoetin, hormon